Armatur steht für:
 Armatur, ein Bauteil zum Verändern und Steuern von Stoffströmen, insbesondere als Teil von Rohrleitungen und Behältern für Gas und Flüssigkeiten
 Armatur (Mechatronische Komponente), ein Bauteil zum Überwachen und Steuern einer technischen Anlage
 Wasserführende Armaturen im Brandschutz
 Armatur (Heraldik), ein Wappenzubehör
 Armatur (Kunst), ein Stützgerüst einer Skulptur

Siehe auch:
 Armaturenbrett